Moldavija se lahko nanaša na:
 Moldavija, suverena država v Vzhodni Evropi
 Moldavija (zgodovinska pokrajina), zgodovinska pokrajina na današnjem območju med Moldavijo, Romunijo in Ukrajino